Les Chemins de l'amour peut désigner :
 Les Chemins de l'amour, mélodie de Francis Poulenc,
  (), film de Stephen Gyllenhaal, sorti en 1995.